Ла Пињуела има више значења:

 Ла Пињуела (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пињуела (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пињуела (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пињуела (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пињуела (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пињуела (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику